Cabecita puede referirse a:

el diminutivo de cabeza;
Ammandra decasperma, una palmera;
acortamiento de cabecita negra, un término despectivo de naturaleza racista utilizado en la Argentina;
Cabecita (telenovela), una telenovela argentina del año 2000;
Cabecitas colosales, esculturas de cerámica precolombinas de Mesoamérica.